Yasuhiro est un prénom masculin japonais porté ou ayant été porté par :
 Yasuhiro Kanô (1972-), artiste japonais ;
 Yasuhiro Nakasone (1918-2019), ancien Premier ministre du Japon. Il fut le  Premier ministre du Japon, respectivement du  au , du  au , et du  au  ;
 Yasuhiro Nightow (1967-), mangaka japonais ;
 Yasuhiro Yamashita (1957-), judoka japonais.

Homonymie de prénom